Indywidualne Mistrzostwa Świata na Żużlu 1965 – cykl turniejów żużlowych mających wyłonić najlepszych żużlowców na świecie. Tytuł wywalczył Szwed Björn Knutsson.

W Finale Światowym uczestniczyło 4 Polaków Andrzej Pogorzelski - IX miejsce, Antoni Woryna - X miejsce, Andrzej Wyglenda - przedostatnie XV miejsce i Marian Rose jako rezerwowy nie wystąpił.

Eliminacje europejskie

Eliminacje kontynentalne

Ćwierćfinały

Lublana (1) 
 9 maja 1965 r. (niedziela),  Lublana

Awans: 8 do półfinału kontynentalnego
Tabela (10, 12-13, 15-16) → brak danych

Neubrandenburg (2) 
 9 maja 1965 r. (niedziela),  Neubrandenburg

Awans: 8 do półfinału kontynentalnego
Tabela (9-16) → brak danych

Miszkolc (3) 
 9 maja 1965 r. (niedziela),  Miszkolc

Awans: 8 do półfinału kontynentalnego
Tabela (10-16) → brak danych

Graz (4) 
 9 maja 1965 r. (niedziela),  Graz

Awans: 8 do półfinału kontynentalnego

Półfinały

Abensberg (1) 
 23 maja 1965 r. (niedziela),  Abensberg

Awans: 8 do Finału Kontynentalnego
Punktacja (9-16) → brak danych

Lwów (2) 
 23 maja 1965 r. (niedziela),  Lwów

Awans: 8 do Finału Kontynentalnego
Punktacja (9-16) → brak danych

Finał Kontynentalny 
 13 czerwca 1965 r. (niedziela),  Wrocław

Awans: 8 do Finału Europejskiego
Uwaga! Antonín Kasper zastąpił Floriana Kapałę

Skandynawia

Kwalifikacja szwedzka 
 25 kwietnia 1965 r. (niedziela),  Vetlanda
 28 kwietnia 1965 r. (środa),  Borås
 1 maja 1965 r. (sobota),  Visby

Awans: 16 do kwalifikacji skandynawskiej

Kwalifikacja skandynawska

Półfinały

Skien (1) 
 11 maja 1965 r. (wtorek),  Skien

Awans: 8 do Finału Skandynawskiego
Uwaga! Curt Eldh zastąpił Rune'a Sörmandera

Selskov (2) 
 27 maja 1965 r. (czwartek),  Selskov

Awans: 8 do Finału Skandynawskiego
Uwaga! Sven Sigurd zastąpił Göte’a Nordina
Tabela (16) → brak danych

Finał Skandynawski 
 18 czerwca 1965 r. (piątek),  Skien

Awans: 8 do Finału Europejskiego

Finał Europejski 
 26 czerwca 1965 r. (sobota),  Slany

Awans: 10+1 do Finału Światowego
Uwaga! Per Olof Söderman zastąpił Sverre'a Harrfeldta

Eliminacje brytyjskie

Półfinały

Poole (1) 
 28 lipca 1965 r. (środa),  Poole

Awans: 8 do Finału Brytyjskiego

Glasgow (2) 
 30 lipca 1965 r. (piątek),  Glasgow

Awans: 8 do Finału Brytyjskiego

Finał Brytyjski 
 31 sierpnia 1965 r. (wtorek),  Londyn - West Ham

Awans: 6+1 do Finału Światowego

Finał Światowy 
Medaliści IMŚ 1965
 18 września 1965 r. (sobota),  Londyn - Stadion Wembley

1965
1965 w sporcie żużlowym